Емет има више значења:
 Округ Емет (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Емет (Мичиген), је округ у америчкој савезној држави Мичиген
 Емет (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Емет (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Емет (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Емет (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Емет (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Емет (Турска)